Антон Алоис Гогенцоллерн-Зигмаринген (; , Зигмаринген — , Зигмаринген) — 7-й владетельный князь Гогенцоллерн-Зигмаринген с 20 декабря 1785 года.

Биография 
Родился в замке Зигмаринген, столице княжества. Младший сын принца Карла Фридриха Гогенцоллерн-Зигмарингена (1724—1785), князя Гогенцоллерн-Зигмарингена (1769—1785), и Марии Иоганны Жозефы фон Гогенцоллерн-Берг (1727—1787), графини ван Берг и сеньоры ван Боксмер (1781—1787).

Молодость провёл в замке Херенберг и других владениях своей матери в Нидерландах. Учился в университетах Фрайбурга, Гейдельберга и Ингольштадта. Его отец участвовал в Семилетней войне, а мать находилась во владениях своего брата Иоганна Баптиса.

20 декабря 1785 года после смерти своего отца Карла Фридриха Антон Алоис вступил на княжеский титул в княжестве Гогенцоллерн-Зигмарингена.

22 февраля 1787 года после смерти своей матери Йоханны Жозефины фон Гогенцоллерн-Берг Антон Алоис унаследовал её титулы и владения в Нидерландах.

В 1790 года князь Антон Алоис Гогенцоллерн-Зигмаринген присутствовал на коронации императора Священной Римской империи Леопольда II Габсбурга.

После начала Французской революции в 1789 году князь Антон Алоис Гогенцоллерн-Зигмаринген бежал из своих владений в Вену, вернулся на родину только в 1796 году.
 
Жена Антона Алоиса — Амалия Зефирина Сальм-Кирбургская с 1785 по 1822 год проживала в Париже во Дворце Сальм, построенном в 1782-1787 годах по заказу её брата, князя Фридриха Зальм-Кирбургского. Во время Французской революции в 1794 году князь Фридрих III Сальм-Кирбургский и Александр де Богарне, брат и любовник Амалии Зефирины, были казнены и похоронены в общей могиле. Несмотря ни на что, принцесса поддерживала хорошие отношения с рядом влиятельных деятелей революции, в том числе с Шарлем де Талейраном, Жозефиной де Богарне, вдовой её любовника и будущей женой Наполеона Бонапарта. Амалия Сальм-Кирбургская стала подругой Жозефины Богарне.

В 1802 году Антон Алоис потерял все свои голландские владения, а замен получил в качестве компенсации округ Глатт в Северном Шварцбурге и секуляризованные монастыри Инцигкофен, Бойрон и Хольцен.

В 1806 году князь Антон Алоис Гогенцоллерн-Зигмаринген вступил в Рейнский союз, созданный Наполеоном Бонапартом, сохранив за собой родовые владения. Позднее Наполеон I передал князю во владение округа Aхберг и Хоэнфельс в Баварии, а также полный суверенитет над всеми своим владениями.

В 1814 году князь Антон Алоис участвовал в Венском конгрессе. Суверенитет княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген был официально подтвержден. Князь получил во владение родовые земли в Баварии и Нидерландах. В 1815 году Антон Алоис вступил в Германский союз.

Семья и дети 
13 августа 1782 года принц Антон Алоис Гогенцоллрен-Зигмаринген в замке Даун женился на принцессе Амалии Зефирине Зальм-Кирбургской (6 марта 1760 — 17 октября 1841), дочери принца Филиппа Йозефа Сальм-Кирбургского (1709—1779) и Марии Терезии ван Хорн (1725—1783). Супруги имели двух детей:

 сын (род. и ум. в 1783 году)
 Карл Антон (20 февраля 1785 — 11 марта 1853), 8-й князь Гогенцоллерн-Зигмаринген (1831—1848). В 1808 году женился в Париже на Марии-Антуанетте Мюрат, племяннице неаполитанского короля Иоахима Мюрата.

Предки

Источники 
 Fidelis Baur: Geschichte der hohenzollernschen Staaten Hechingen und Sigmaringen. Von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, durchaus nach den Quellen bearbeitet. Bucher und Liener, Sigmaringen 1834, S. 57ff.
 Otto Hintze: Die Hohenzollern und ihr Werk 1415—1915.. Verlag A. Steiger, Solingen 1982, ISBN 3921564182.
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen. Fleischer, Leipzig 1843, S. 292ff.

Ссылки 
 Darryl Lundy (7 January 2008). «Anton Aloys Prinz von Hohenzollern-Sigmaringen». thePeerage.com
 Paul Theroff. «HOHENZOLLERN». Paul Theroff’s Royal Genealogy Site

Князья Гогенцоллерн-Зигмарингена